De UEFA Super Cup 1973 (officieel: Super Competition 1973) bestond uit twee voetbalwedstrijden die gespeeld werden in het kader van de Europese Supercup. De wedstrijden vonden plaats tussen de winnaar van de Europacup I 1972/73, Ajax en de winnaar van de European Cup Winners' Cup 1972/73, AC Milan. De wedstrijden werden gespeeld op 9 januari en 16 januari 1974. 

De eerste wedstrijd werd in San Siro gespeeld en eindigde in een 1-0 overwinning voor AC Milan. Later eindigde de tweede wedstrijd, in het Olympisch Stadion, in een 6-0 overwinning voor Ajax. Zo sleepte Ajax de tweede Europese Supercup uit de geschiedenis van de club in de wacht.

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 1972/73
AFC Ajax
AC Milan
Sportevenement in Amsterdam
Sportevenement in Italië
Voetbalfinale in Nederland